Parazoanthus gracilis är en korallart som beskrevs av Lwowsky 1913. Parazoanthus gracilis ingår i släktet Parazoanthus och familjen Parazoanthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
gracilis